El Dorado è un personaggio immaginario della Marvel Comics creato da Peter David e Roger Cruz.

È un dio dall'aspetto di un lottatore messicano e il nemico numero 1 del Muerto.

Storia 
El Dorado è il dio protettore dei lottatori messicani. Quando Juan Carlos Estrada Sánchez rifiuto di vestire i panni di El Muerto, El Dorado tentò di ucciderlo ma il padre di Juan Carlos, Marcus Estrada de la García, si mise in mezzo morendo al posto del figlio. El Dorado concesse a Juan Carlos 10 anni per allenarsi e diventare abbastanza forte da poterlo affrontare. Una volta trascorsi 10 anni El Dorado torna e affronta El Muerto riuscendo quasi a ucciderlo ma viene fermato da Spider-Man che diventa uno dei suoi nemici.

Poteri e abilità 
El Dorado è un dio e come tale ha forza e resistenza molto più grandi di un normale essere umano. È inoltre riconosciuto come il più grande lottatore della propria disciplina essendo riuscito a sconfiggere un guerriero del calibro di Thor in uno scontro di tale tipo. È anche immortale, può teletrasportarsi e può usare ogni mossa della sua disciplina.

Altri media 
 El Dorado apparirà come antagonista principale nel film El Muerto.

Note 

Personaggi dell'Uomo Ragno